«Дэниел Бун» () — американский короткометражный приключенческий фильм Уоллеса Маккатчена и Эдвина Портера.

Сюжет 
Фильм рассказывает о мужчине, который пытается спасти свою похищенную дочь.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1907 года